San Juan de la Encinilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de la Encinilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Juan de la Encinilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar